Coppa di Finlandia 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Finlandia 2016 – torneo di pallavolo maschile